Marteau ist der Familienname folgender Personen:

 
 

Siehe auch:

 Pierre Marteau (Pierre Marteau, Cologne, deutsch Peter Hammer, Cölln), fingierte Verlagsadresse des 17. und 18. Jahrhunderts
 Marto